QMobile — многозначный термин:
 QMobile — пакистанская компания в сфере мобильной электроники.
 Q-Mobile — вьетнамская компания в сфере мобильной электроники.
 Qmobile — основанный в 2003 году стартап по премиум-SMS-сервису в США.
 QMobile — семейство украинских программ для КПК и ТСД по автоматизации мобильных операторов.
 QMobile — приложение для трансляции медиаконтента с серверов QNAP на мобильные устройства.